Carlo Tamberlani (1899-1980), acteur italien,
  (1896-1967), acteur italien.

Patronyme italien